Attack peut désigner :

Musique 

 Attack!! (2002), album d'Yngwie Malmsteen.
 Attack (2006),  du groupe AAA.

 Attack (2005), chanson du groupe Thirty Seconds to Mars.

 Attack, label discographique de reggae jamaïcain.

Autres 
 Attack, jeu vidéo d'arcade créé par Taito.
 Attack, marque de lessive japonaise lancée en 1987.